Десембоке има више значења:

 Десембоке (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Десембоке (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику